Lang  kan syfta på:

Lang – ett begrepp inom vävning
Lang (efternamn) – ett efternamn och personer med namnet
Lang (auktor) – ett auktornamn
Lang (kommun), Steiermark, Österrike